Ел Барехонал има више значења:

 Ел Барехонал (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Барехонал, Пачитал (Комапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику